Ståhlberg, även stavat Stålberg, är ett svenskt efternamn som förekommer i Sverige och Finland. Enligt uppgifter från 2013 var det följande antal personer i dessa länder med efternamnen
 Ståhlberg: Sverige 845, Finland 599
 Stålberg: Sverige 1 020, Finland 19 eller färre.
Totalt blir detta 2 473 personer eller något färre.

Personer med efternamnet Ståhlberg eller Stålberg
 Armas Ståhlberg (1892–1918), finländsk militär
 August Stålberg (1852–1931), affärsman
 Britt Ståhlberg Norée (född 1943), journalist
 Carl Eric Stålberg (född 1951), bankman och företagsledare
 Carolina Ståhlberg (född 1983), serietecknare, pseudonym "Carromic"
 Edward Ståhlberg (1844–1923), jurist
 Emil Ståhlberg (1880–1953), kristen socialdemokrat
 Erik Ståhlberg (född 1962), skådespelare och regissör
 Erland Stålberg (född 1962). konstnär
 Ester Ståhlberg (1870–1950), finländsk romanförfattare och lärare
 Fredrik Ståhlberg (född 1966), militär
 Gideon Ståhlberg (1908–1967), schackspelare
 Henning Ståhlberg (1888–1953), konstnär
 Johan Ståhlberg (1779–1845), hantverksmålare och konstnär
Kaarlo Ståhlberg (född 1933), finländsk jurist
 Kaarlo Juho Ståhlberg (1865–1952), republiken Finlands förste president
 Karl Emil Ståhlberg (1862–1919), finländsk ingenjör och filmmakare
Krister Ståhlberg (född 1947), finländsk statsvetare
 Knut Ståhlberg (1919–2015), journalist och författare
 Marianne Stålberg (född 1933), politiker
Marie Ståhlberg (född 1989), fotbollsspelare
 Olle Ståhlberg (1919–2002), författare och tecknare
 Reijo Ståhlberg (född 1952), finländsk friidrottare
 Sebastian Stålberg (född 1990), ishockeyspelare
 Sven Stålberg (1893–1973), målare
 Thomas Stålberg (född 1956), illustratör, barnboksförfattare, musiker, m.m.
 Ulla Ståhlberg (1923–2011), författare
 Viktor Stålberg (född 1986), ishockeyspelare
 Wilhelmina Stålberg (1803–1872), författare, poet, översättare, sångtextförfattare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland